Соревнования по прыжкам в воду на десятиметровой вышке среди женщин пройдут 5 июля. В соревнованиях приняли участие 17 участниц из 11 стран.

Расписание соревнования

Формат соревнования 
В квалификационном раунде приняли участие 17 спортсменок. В полуфинальном раунде приняли участие 16 спортсменок. Двенадцать лучших из них попадают в финал.

Квалификация 

* Элина Ридель не смотря, на проход квалификации не прошла в полуфинал, так как за медали могут бороться не более двух представителей от одной страны.

Полуфинал

Финал 

Прыжки в воду на летней Универсиаде 2015